Петра Квітова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла кваліфаєр Луціє Градецька у другому колі.

Серена Вільямс виграла титул, у фіналі перемгіши 1-шу ракетку світу Вікторію Азаренко з рахунком 6–1, 6–3. Азаренко програла у фіналі цього турніру другий рік поспіль.

Сіяні гравчині 

 Вікторія Азаренко (фінал)
 Марія Шарапова (чвертьфінал)
 Петра Квітова (2 коло)
 Агнешка Радванська (півфінал)
 Саманта Стосур (чвертьфінал)
 Каролін Возняцкі (3 коло)
 Маріон Бартолі (1 коло)
 Лі На (чвертьфінал)

 Серена Вільямс (переможниця)
 Віра Звонарьова (1 коло)
 Франческа Ск'явоне (1 коло)
 Анджелік Кербер (3 коло)
 Ана Іванович (3 коло)
 Домініка Цібулкова (1 коло)
 Єлена Янкович (1 коло)
 Марія Кириленко ''(2 коло)

 Сітка 

 Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
|RD1=Чвертьфінал
|RD2=Півфінали
|RD3=Фінал

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Вікторія Азаренко
|RD1-score1-1=3
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=6
|RD1-seed2=8
|RD1-team2= Лі На
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=3
|RD1-score2-3=3

|RD1-seed3=4
|RD1-team3=

 Верхня половина 

 Секція 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= В Азаренко
|RD1-score01-1=77
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= С Кузнецова
|RD1-score02-1=65
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= А Главачкова
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= А Родіонова
|RD1-score04-1=1
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Н Петрова
|RD1-score05-1=4
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= В Кінґ
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=3
|RD1-score06-3=1

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= М Жоанссон
|RD1-score07-1=4
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=13
|RD1-team08= А Іванович
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=12
|RD1-team09= А Кербер
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= Ю Ларссон
|RD1-score10-1=1
|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= С Халеп
|RD1-score11-1=1
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=66
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12= В Вільямс
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=4
|RD1-score12-3=78

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Т Пашек
|RD1-score13-1=77
|RD1-score13-2=2
|RD1-score13-3=2
|RD1-seed14=WC
|RD1-team14= С Солер-Еспіноса
|RD1-score14-1=62
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15=WC
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=8
|RD1-team16= Н Лі
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= В Азаренко
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=77
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=Q
|RD2-team02= А Главачкова
|RD2-score02-1=3
|RD2-score02-2=62
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= Н Петрова
|RD2-score03-1=5
|RD2-score03-2=1
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=13
|RD2-team04= А Іванович
|RD2-score04-1=7
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=12
|RD2-team05= А Кербер
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=WC
|RD2-team06= В Вільямс
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=1
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=WC
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=1
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=8
|RD2-team08= Н Лі|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01={{nowrap| В Азаренко}}
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=13
|RD3-team02= А Іванович
|RD3-score02-1=4
|RD3-score02-2=4
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=12
|RD3-team03= А Кербер
|RD3-score03-1=5
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=8
|RD3-team04= Н Лі
|RD3-score04-1=7
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01=

 Секція 2 

 Нижня половина 

 Секція 3 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

|RD1-seed01=5
|RD1-team01= С Стосур
|RD1-score01-1=7
|RD1-score01-2=4
|RD1-score01-3=77
|RD1-seed02=
|RD1-team02= П Мартич
|RD1-score02-1=5
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=65

|RD1-seed03=
|RD1-team03= С Арвідссон
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=5
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= К Макгейл
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=7
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= М Мікулеску
|RD1-score05-1=0
|RD1-score05-2=66
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06=|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=78
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= П Цетковська
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=10
|RD1-team08= В Звонарьова
|RD1-score08-1=2
|RD1-score08-2=2
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=16
|RD1-team09= М Кириленко
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=7
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= Ц Чжен
|RD1-score10-1=2
|RD1-score10-2=5
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= К Макарова
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=77
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Г Воскобоєва
|RD1-score12-1=2
|RD1-score12-2=63
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= П Шуай
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=7
|RD1-score13-3=4
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= Л Градецька
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=5
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15=
|RD1-team15= М Еракович
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=3
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=3
|RD1-team16= П Квітова
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=5
|RD2-team01= С Стосур|RD2-score01-1=2
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= К Макгейл
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=4
|RD2-score02-3=0

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=5
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=
|RD2-team04= П Цетковська
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=7
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=16
|RD2-team05= М Кириленко
|RD2-score05-1=4
|RD2-score05-2=4
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= К Макарова
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= Л Градецька
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=3
|RD2-team08= П Квітова
|RD2-score08-1=4
|RD2-score08-2=3
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=5
|RD3-team01= С Стосур
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=3
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=
|RD3-team03= К Макарова
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=65
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=Q
|RD3-team04= Л Градецька
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=77
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=5
|RD4-team01= С Стосур
|RD4-score01-1=68
|RD4-score01-2=66
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=Q
|RD4-team02={{nowrap| Л Градецька}}
|RD4-score02-1=710
|RD4-score02-2=78
|RD4-score02-3=
}}

Секція 4 

|RD1-score10-1=4
|RD1-score10-2=77
|RD1-score10-3=6

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Л Шафарова
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= К Канепі
|RD1-score12-1=4
|RD1-score12-2=4
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= І Бенешова
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=65
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= К Закопалова
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=77
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= І-К Бегу
|RD1-score15-1=0
|RD1-score15-2=3
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= М Шарапова
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=6
|RD2-team01= К Возняцкі
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=77
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= М Бартель
|RD2-score02-1=4
|RD2-score02-2=62
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=1
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=9
|RD2-team04= С Вільямс
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=WC
|RD2-team05=
|RD2-score05-1=3
|RD2-score05-2=4
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= Л Шафарова
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= К Закопалова
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= М Шарапова
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=6
|RD3-team01= К Возняцкі
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=3
|RD3-score01-3=2
|RD3-seed02=9
|RD3-team02= С Вільямс
|RD3-score02-1=1
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3='''6

|RD3-seed03=
|RD3-team03= Л Шафарова
|RD3-score03-1=
|RD3-score03-2=
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=2
|RD3-team04=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Eight кваліфаєр

Посилання 
 Qualifying Draw 
 Main Draw

Mutua Madrid Open
Жінки, одиночний розряд